MJA steht für:
 The Medical Journal of Australia
 Manja Airport (IATA-Code), Flughafen von Manja (Madagaskar), Region Menabe, Madagaskar

mja steht für:
 Mahei, 2010 aufgegebener ISO-639-3-Sprachcode

Abkürzung